Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Kiew.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Oblast, ihre ukrainischen Namen, die Kreise, denen sie angehören, sowie ihre Einwohnerzahlen für den 1. Januar 2021.

!
Kiew